Ернандез има више значења:

 Ернандез, Емпаке (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ернандез, Парсела Трес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ернандез, Коралес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ернандез, Ел Пасо (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ернандез (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ернандез, Ладриљера (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ернандез (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику